Oury Milshtein (1957-), est un producteur et acteur français d'origine israélienne.
 Zwy Milshtein (1934-2020), est un peintre français d'origine roumaine.
Patronyme juif